Самара () је град у централном делу Ирака у покрајини Саладин. Налази се на источној обали реке Тигар на око 125 км од престонице Багдада.

Историја

Географија

Клима

Спољашње везе 

 "The Appointment in Samarra"

Градови у Ираку